De Primera División 1951/52 was de 21ste uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 9 september 1951 en eindigde op 13 april 1952.

Eindstand 

Gijón en Santander handhaafden zich via de nacompetitie.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1951/52